Das Tennis-Damendoppel der Olympischen Spiele 2020 wurde vom 24. Juli bis 1. August 2021 im Ariake Tennis no Mori Kōen ausgetragen. Insgesamt spielten 32 Doppel-Paare im K.-o.-System um die Medaillen.

Im kleinen Finale um die Bronzemedaille triumphierte das brasilianische Duo Laura Pigossi und Luisa Stefani gegen die russischen Spielerinnen Weronika Kudermetowa und Jelena Wesnina mit 4:6, 6:4 und [11:9]. Es war die erste olympische Medaille Brasiliens im Tennis.

Titelträger

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Tennis auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)

Einzelnachweise 

Damendoppel
2020